Ги Форже је освојио турнир. У финалу је победио Пита Сампраса резултатом 7:6, 4:6, 5:7, 6:4, 6:4.

Носиоци 

  Стефан Едберг (треће коло)
  Борис Бекер (треће коло)
  Џим Куријер (треће коло)
 N/A
  Ги Форже (победник)
  Пит Сампрас (финалиста)
  Серђи Бругера (треће коло)
  Карел Новачек (четвртфинале)

<li> Петр Корда (четвртфинале)
<li> Дејвид Витон (друго коло)
<li> Горан Иванишевић (треће коло)
<li> Дерик Ростањо (треће коло)
<li> Јакоб Хласек (друго коло)
<li> Бред Гилберт (друго коло)
<li> Горан Прпић (друго коло)
<li> Мајкл Ченг (полуфинале)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 1991.
Париз мастерс 1991.